Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XII. Gesetzgebungsperiode begann am 30. März 1970 und endete am 4. November 1971. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

12